Watton (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Watton (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk